Az iguána éjszakája, Tennessee Williams regénye
Az iguána éjszakája, a regény 1964-es filmadaptációja, főszerepben Richard Burton, Ava Gardner és Deborah Kerr